Le nom Plumas peut désigner :
 le comté de Plumas, dans l’État de Californie ;
 le lac Plumas ;
 Las Plumas, une ville d’Argentine.